Saint-Cassien est un toponyme, et plus précisément un hagiotoponyme, inspiré du nom de saint Cassien, qui peut désigner :

Communes françaises
 Saint-Cassien, commune française de la Dordogne.
 Saint-Cassien, commune française de l'Isère.
 Saint-Cassin, commune française de la Savoie
 Saint-Cassien, ancienne commune française de la Vienne, aujourd'hui intégrée à Angliers.

Autres lieux
 Lac de Saint-Cassien

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France